Brunneck steht für
Burg Brunneck im oberbayerischen Landkreis Eichstätt in Bayern
Filialkirche Maria Brunneck, Golling an der Salzach im Land Salzburg
Siehe auch:
Bruneck
Brunegg
Brunnecker
Brünneck
Brynek